Papyrus 129, een handschrift van het Nieuwe Testament
 P129 (Letland), een regionale weg in Letland